Renodes glaucescens är en fjärilsart som beskrevs av Druce. Renodes glaucescens ingår i släktet Renodes och familjen nattflyn. Inga underarter finns listade.

Källor 

Nattflyn
glaucescens